Hubertus de Saxe-Cobourg et Gotha peut désigner :
 Hubertus de Saxe-Cobourg et Gotha (1909-1943), fils du prince Charles-Édouard de Saxe-Cobourg et Gotha ;
 Hubertus de Saxe-Cobourg et Gotha, né en 1961, fils du prince Ernest-Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha ;
 Hubertus de Saxe-Cobourg et Gotha, né en 1975, fils et héritier apparent du prince Andreas de Saxe-Cobourg et Gotha, chef de sa maison.